Profumo – sinonimo di odore gradevole
Profumo – miscela utilizzata per dare al corpo umano, agli animali, al cibo, agli oggetti o agli spazi abitativi un odore gradevole

Persone
 Alessandro Profumo (1957) – banchiere e dirigente d'azienda italiano, amministratore delegato di Leonardo.
 Antonio Profumo (1788-1852) – politico e commerciante italiano, sindaco di Genova.
 Francesco Profumo (1953) – Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel Governo Monti e rettore del Politecnico di Torino
 John Profumo (1915-2006) – ex ministro conservatore del Regno Unito, le cui rivelazioni diedero luogo al cosiddetto scandalo Profumo, che nel 1964 portò alla caduta del governo.
 Salvatore Profumo – calciatore italiano, di ruolo difensore. 
 Vittorio Profumo (n. 1911) – calciatore italiano, di ruolo portiere.

Altro 
 Profumo - Storia di un assassino – adattamento cinematografico del romanzo di Süskind diretto nel 2006 da Tom Tykwer
 Profumo – serie televisiva tedesca del 2018 ispirata allo stesso romanzo
 Profumo – film di Giuliana Gamba del 1987
 Scandalo Profumo – scandalo politico avvenuto nel Regno Unito negli anni '70
 Profumo – romanzo di Luigi Capuana del 1891
 Il profumo – romanzo di Patrick Süskind del 1985
 Profumo – album di Gianna Nannini pubblicato nel 1986
 Profumo/Seduzione – singolo di Gianna Nannini tratto dall'omonimo album